Kaukasus kan syfta på:

 Kaukasus – en bergskedja i Kaukasien mellan Svarta havet och Kaspiska havet.
 Stora Kaukasus – den norra och högre delen av bergskedjan Kaukasus
 Västra Kaukasus – en västligaste del av Stora Kaukasus och sträcker sig från Svarta havet till Elbrus och i området ett världsarv
 Lilla Kaukasus – den delen av bergskedjan Kaukasus som löper i öst-västlig riktning söder om låglandet utefter floderna Rioni och Kura
Kaukasus – alternativ benämning på en geografisk region i Eurasien, se Kaukasien
 Nordkaukasien –  ett antal ryska delrepubliker, krajer och oblast
 Transkaukasus – ett geografiskt område söder om bergskedjan Stora Kaukasus som omfattar Armenien, Azerbajdzjan och Georgien
 Transkaukasiska SFSR – en av delstat i Sovjetunionen 1922-1936, bestående av de nuvarande självständiga staterna Georgien, Armenien och Azerbajdzjan
 Generalguvernementet Kaukasus – ett generalguvernementet i Kejsardömet Ryssland  med 6 guvernement: Baku, Jelizavetpol, Kutaisi, Jerevan, Stavropol, Tiflis och Tjernomorski (Svartahavsområdet); 5 oblaster: Batum, Dagestan, Kars, Kuban och Terek, samt 2 självständiga kretsar (okrug): Suchum och Sakataly  
 Nordkaukasiska federala distriktet – ett federalt distrikt i Ryssland 2010–
 Kaukasus (visent), en visenttjur som blev stamfar till avelslinjen Låglands-Kaukasuslinjen